Ба́рделебен () — немецкая фамилия.

 Барделебен, Генрих Адольф фон (1819—1895) — немецкий хирург.
 Барделебен, Карл Генрих (1849—1919) — немецкий медик, анатом и издатель, сын Генриха Адольфа фон Барделебена.
 Барделебен, Курт фон (1861—1924) — немецкий шахматист; шахматный теоретик и литератор.
 Барделебен, Курт фон (политик) (1796—1854) — немецкий политик.
 Барделебен, Мария Шарлотта фон (1852—1916) — немецкая писательница, дочь Генриха Адольфа фон Барделебена.

Примечания